Die Tonnerre (L9014) ist ein in französischen Diensten stehender Hubschrauberträger der Mistral-Klasse. Sie ist 199 m lang. Der Bau begann 2003. Das Schiff wurde am 6. Oktober 2004 zu Wasser gelassen und am 18. Dezember 2005 in Dienst gestellt.

Geschichte 

1997 begann die staatliche DCNS (damals noch DCN) die ersten Studien zu neuen Docklandungsschiffen der französischen Marine. Die Planung sah deutlich stärkere Schiffe vor, als die zu ersetzenden je zwei Einheiten der Foudre- und der Ouragan-Klasse. Dies war Ausdruck eines neuen nationalen Concept national des opérations amphibies, das Ende 2010 Teil einer größeren  wurde. Die Entwürfe liefen unter dem Namen  (BIP) und sahen Verdrängungen zwischen 8.000 und 19.000 Tonnen vor. Letzterer, BIP-19, wurde weiterentwickelt und bildete so die Grundlage des heute als  (BPC) bezeichneten Schiffstyps, der als Hubschrauberträger einzustufen war. Zunächst wurden zwei Schiffe, Mistral und Tonnerre, beauftragt. Der Bau der Sektionen wurde nach Danzig an die Stocznia Wisła vergeben. Die Endmontage und Ausrüstung erfolgte bei der heute zu STX gehörenden Chantiers de l’Atlantique in Saint-Nazaire. Der Stapellauf erfolgte am 6. Oktober 2004, die Indienststellung am 18. Dezember 2005.

Einsätze 

 Mission Corymbe im Golf von Guinea
 Internationaler Militäreinsatz in Libyen 2011, unter der Führung des Capitaine de vaisseau Jean-François Quérat.
 Hilfe beim Hurrikan Irma 2017
 Hilfeleistung nach der Explosionskatastrophe in Beirut 2020

Siehe auch 
 Liste aktiver Flugzeugträger

Weblinks

Fußnoten 

Militärschiff (Frankreich)
Mistral-Klasse